Khakasiska eller Chakassiska (khakasiska: Хакас тілі Khakas tîlî) är en grupp turkiska språk som talas i den ryska delrepubliken Chakassien runt Jenisejs västliga biflod Abakan.

Khakasiska talas också söder om staden Kansk i Krasnojarsk-territoriet.

Skriftsystem 
Khakasiska skrivs med ryska alfabetet. Det latinska alfabetet användes 1929–1939.

Kyrilliska alfabetet:

Latinska alfabetet:

Språk i Ryssland